Riegelkopf ist der Name folgender Berggipfel:

 Riegelkopf (Granatspitzgruppe) , Berg in der Granatspitzgruppe
 Riegelkopf (Schobergruppe) , Berg in der Granatspitzgruppe